McHale pode se referir a:
Christina McHale
Kevin McHale
Kevin Michael McHale

Desambiguações de sobrenomes